

Codici 
 KEA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Keisah (Indonesia)
 kea – codice ISO 639-3 della lingua capoverdiana

Geografia 
 Kea – isola delle Cicladi (Grecia)
 Kea – località della Cornovaglia (Regno Unito)

Altro 
 Kea – nome comune dell'uccello Nestor notabilis
 Clarence Kea – cestista statunitense